Алдан-Маадыр, Алдан Маадыр ( — 60 богатырей):

 Алдан-Маадыр — село в Сут-Хольском кожууне Республики Тыва
 Алдан Маадыр — одно из наиболее крупных выступлений в истории тувинского национально-освободительного движения против маньчжуро-китайской власти